Перкович () — патронімічне хорватське, боснійське і чорногорське прізвище.  Походить від імені  — Петро. За поширенням на 26 місці в Хорватії із кількістю носіїв 6903.

Відомі носії 

 Боримир Перкович — хорватський футболіст.
 Марко Перкович — хорватський співак.
 Сандра Перкович — хорватська легкоатлетка.

Див. також 
 Перкович (Шибеник) — село в Хорватії.

Джерела 
 PERKOVIĆ на сайті croatian-genealogy.com]